Lake County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Lake County (Colorado) – okres státu Colorado
 Lake County (Kalifornie) – okres státu Kalifornie
 Lake County (Florida) – okres státu Florida
 Lake County (Illinois) – okres státu Illinois
 Lake County (Indiana) – okres státu Indiana
 Lake County (Ohio) – okres státu Ohio
 Lake County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Lake County (Michigan) – okres státu Michigan
 Lake County (Montana) – okres státu Montana
 Lake County (Oregon) – okres státu Oregon
 Lake County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Lake County (Tennessee) – okres státu Tennessee